Game Dev Tycoon — компьютерная игра в жанре экономического симулятора, разработанная и изданная Greenheart Games. Действие игры начинается в 1980-х годах, когда только появляется игровая индустрия.

Игровой процесс 
Игрок начинает с того, что дает имя себе и своей будущей компании. Далее игрок может создавать свои игры, выбирая тематику игры, жанр, платформу и движок игры. Также на протяжении 30-42 лет будут выходить приставки от известных компаний. Sony в игре будет представлен как Vonny, Microsoft — как Micronoft, Nintendo называется Ninvento, Sega называется Vena и т. д.

Изначально игрок начинает разрабатывать игры у себя в гараже, но в скором времени может приобрести 2 новых офиса. В офисах игрок может нанимать других разработчиков игр и работать совместно с ними.

В процессе создания игры игрок распределяет время разработки каждого элемента (на первом этапе игрок выбирает между «движком», «геймплеем» и «сюжетом/квестами», на втором — между «диалогами», «дизайном уровней» и «искусственным интеллектом», а на третьем — между «дизайном мира», «графикой» и «звуком»). После завершения разработки игре присваивается рейтинг, от которого зависят будущие продажи.

В процессе игры у игрока накапливаются очки исследований, которые он может тратить на различные исследования (например — исследование новой игровой тематики) или на развитие навыков разработчиков. Чтобы использовать некоторые улучшения для различных элементов разработки, игрок может создать собственный игровой движок.

Ближе к концу игры (в самом последнем офисе) у игрока появляется возможность создать собственную игровую консоль и открыть лабораторию для исследований.

Разработка 
Игра была создана компанией Greenheart Games. При создании игры разработчики вдохновлялись японской игрой «Game Dev Story», изданной компанией «Kairosoft».

Борьба разработчиков с пиратством 
Разработчики Game Dev Tycoon решили провести необычный эксперимент и подшутить над теми, кто предпочитает скачивать пиратские версии игр.
«Через пару минут после того, как мы начали официальные продажи Game Dev Tycoon, мы сразу же выпустили в Сеть взломанную версию игры, которая является практически идентичной лицензионной версии с одним важным отличием».
Пользователей пиратской версии ждал неожиданный и малоприятный сюрприз — через некоторое время после успешного начала работ виртуальной студии она сталкивалась с огромным уровнем пиратства, который приводил к банкротству.
На форумах стали появляться слезные сообщения пиратов, которые просили у разработчиков и других игроков совета, спрашивая, можно ли как-то бороться с пиратством в игре, возможно, используя какие-то DRM-системы.

Steam Greenlight 
Сообщество Steam одобрило эту игру и дало ей зелёный свет. Релиз в Steam состоялся 29 августа 2013.

Критика 

Игра получила «смешанные» отзывы согласно сайту Metacritic.

Примечания

Ссылки 
 .

Игры для Windows